The F Word steht für:

 The F Word (Film), US-amerikanischer Film von Jed Weintrob (2005) 
 The F-Word – Von wegen nur gute Freunde!, irisch-kanadischer Film von Michael Dowse (2013)
 Fuck, Schimpfwort